Дени Деркур (, р. 1 октября 1964 года, Париж) — французский кинорежиссёр и сценарист. С 1997 года поставил шесть кинофильмов, два которых — «Ассистентка» и  — демонстрировались в секции «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, соответственно, в 2006 и 2009 годах. Помимо кинематографии Деркур занимается музыкой. Он — профессор альта Страссбургской консерватории.

Фильмография 
  — Le déménagement
  — Les cachetonneurs
  — Lise et André
  — Mes enfants ne sont pas comme les autres
  — Ассистентка
  — 
  —

Примечания